Mosty Solidarności w Bydgoszczy
 Most Solidarności w Płocku